Miejscowości w USA:
 Hartford – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Geneva
 Hartford – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Sebastian
 Hartford – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Middlesex
 Hartford – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Madison
 Hartford – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Warren
 Hartford – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Lyon
 Hartford – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Ohio
 Hartford – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Oxford
 Hartford – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Van Buren
 Hartford – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Washington
 Hartford – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Licking
 Hartford – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Minnehaha
 Hartford – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Washington
 Hartford – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Washington
 Hartford – miasto w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Mason
 Hartford – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Windsor
Gminy w USA:
 Hartford (ang. Hartford Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Sebastian
 Hartford (ang. Hartford Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Hartford
 Hartford (ang. Hartford Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Adams
 Hartford (ang. Hartford Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Iowa
 Hartford (ang. Hartford Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Oxford
 Hartford (ang. Hartford Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Van Buren
 Hartford (ang. Hartford Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Todd
 Hartford (ang. Hartford Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Pike
 Hartford (ang. Hartford Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Washington
 Hartford (ang. Hartford Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Licking
 Hartford (ang. Hartford Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Trumbull
 Hartford (ang. Hartford Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Minnehaha
 Hartford (ang. Hartford Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Windsor
 Hartford (ang. Hartford Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Washington
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Hartford (ang. Hartford County) – w stanie Connecticut
W Wielkiej Brytanii:
 Hartford – miejscowość w hrabstwie Cambridgeshire (Anglia)
 Hartford – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Hartford – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Hartford End – miejscowość w hrabstwie Essex (Anglia)